Торткудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Торткудык — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Торткудык — село в Майском районе Павлодарской области.